Софиевская улица — улица в Киеве. Пролегает от Площади Независимости до Софийской площади.

История 

Возникла на древней, известной со времён Киевской Руси, дороге от Софийского собора до оборонной системы вокруг города. Под современным названием известна с конца 18 столетия, в 1869 отнесена к улицам 1-го разряда (то есть к главным улицам города). В 1935—1990 имела название ул. Калинина (в честь М. И. Калинина).

Здания и застройка 
К Софиевской улице примыкает Михайловский переулок.

В здании № 16 по этой улице проживали композиторы и музыкальные деятели — Андрей Ольховский (в 1934—1943 годах), Лев Ревуцкий (в 1956—1977 годах), Анатолий Коломиец (в 1956—1997 годах), Платон Майборода. В этом же здании находится Центр музыкальной информации и Музыкальный фонд Украины.

Основная застройка улицы произведена во 2-й половине 19-го — в начале 20 столетия (почти все дома на улице относятся к этому периоду).

Источники

Внешние ссылки 
 Софиевская улица на сервисе Яндекс.Панорамы.

Литература 
 Киев. Энциклопедический справочник. Глав. ред. Украинской Советской Энциклопедии, 1985.
 
 «Улицы Киева». Справочник.  / Под ред. Кудрицкого А. В. — Киев: «Украинская энциклопедия им. Н. Бажана», 1995. — 352 с. — ISBN 5-88500-070-0.

Улицы Киева